Адріана Серра-Дзанетті і Антонелла Серра-Дзанетті були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Марія Елена Камерін і Емілі Луа виграли титул, перемігши у фіналі пару Анастасія Родіонова і Галина Воскобоєва з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари 

  Марія Елена Камерін /  Емілі Луа (чемпіонки)
  Еммануель Гальярді /  Марія Емілія Салерні (1-ше коло)
  Каролін Денін /  Мара Сантанджело (1-ше коло)
  Клаудія Янс /  Алісія Росольська (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Одиночний розряд
Tashkent Open
2005 в узбецькому спорті